Municipio de Covington puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Covington (condado de Washington, Illinois), un municipio ubicado en el condado de Washington.
 Municipio de Covington (condado de Baraga, Míchigan), un municipio ubicado en el condado de Baraga.
 Municipio de Covington (condado de Clearfield, Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de Clearfield.
 Municipio de Covington (condado de Lackawanna, Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de Lackawanna.
 Municipio de Covington (condado de Tioga, Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de Tioga.